Billum (plaats), plaats in Denemarken
 Billum (parochie), parochie in Denemarken